Het Pan-Amerikaans kampioenschap handbal vrouwen 2013 was de twaalfde editie van dit toernooi, dat ditmaal werd gehouden in Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Het begon op zaterdag 1 juni en eindigde op zaterdag 8 juni 2013. Omdat eindoverwinnaar Brazilië zich al had geplaatst voor het Wereldkampioenschap van datzelfde jaar in Servië kwalificeerden ook de nummers twee tot en met vier, respectievelijk Argentinië, Dominicaanse Republiek en Paraguay, zich rechtstreeks voor de mondiale titelstrijd.

Voorronde

Groep A

Wedstrijden

Eindstand

Groep B

Wedstrijden

Eindstand

Eindronde

Plaatsingswedstrijden

Halve finales

Om negende plaats

Om zevende plaats

Om vijfde plaats

Troostfinale

Finale

All-Star Team
 Doel:  Mayssa Pessoa
 Linkerhoek:  Nancy Peña
 Linkeropbouw:  Irina Pop
 Middenopbouw:  Ana Paula Rodrigues
 Rechteropbouw:  Alexandra do Nascimento
 Rechterhoek:  Luciana Mendoza
 Cirkelloper:  Magdalena Decilio

Zie ook
Handbal op de Pan-Amerikaanse Spelen 2011 – Vrouwen
Handbal op de Pan-Amerikaanse Spelen 2015 – Vrouwen

2013, Vrouwen
Handbal in 2013
Sportevenement in de Dominicaanse Republiek
Sport in Santo Domingo